Montignac kan syfta på:
 Montignac, Dordogne
 Montignac, Gironde
 Montignac, Hautes-Pyrénées